Прилеп (макед. Прилеп, тур. Pirlepe, греч. Πριλέπια, болг. Прилеп) — топоним.

 Прилеп — город в Северной Македонии.
 Прилеп (Бургасская область) — село в Болгарии в Бургасской области, входит в общину Сунгурларе. 
 Прилеп (Добричская область) — село в Болгарии в Добричской области, входит в общину Добричка.
 Прилеп (Дечани) — село в исторической области Метохия ().

См. также 
 Прилепы

Примечания